Een district van Lesotho, zie Mokhotlong (district)
 De hoofdstad van het district, zie Mokhotlong (stad)